Крэчун () — село в Кантемирском районе Молдавии. Наряду с сёлами Лингура и Поповка входит в состав коммуны Лингура.

География 
Село расположено на высоте 191 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Крэчун проживает 322 человека (172 мужчины, 150 женщин).

Этнический состав села:

Описание села 
По информации местных жителей, село было основано около 1900 года.

В селе находится магазин и детский сад, который посещают 27 детей.

Примечания 

Населённые пункты Кантемирского района